«Отчёт о развитии человечества» () — ежегодная публикация, издаваемая Программой развития ООН.

Данный отчёт впервые был представлен в 1990 году. Его целью было поставить человека в центр процесса развития (сотрудничества) с точки зрения экономических дебатов, политики и пропаганды. Развитие было характерно предоставлением выбора и свобод, что привело к широким результатам.

С тех пор были разработаны четыре новых индекса — Индекс развития человеческого потенциала (), Гендерный индекс развития (), Мера гендерного расширения (; определяет неравенство между возможностями мужчин и женщин в отдельной стране) и Индекс бедности человечества (). В отчёте 2010 года был представлен новый индекс: Индекс гендерного неравенства ().

«Отчёт о развитии человечества» является независимым отчётом, установленным Программой развития ООН, и является продуктом, созданным специально отобранными группами людей, состоящих из ведущих учёных, практиков из области развития и сотрудничества, а также членов Офиса отчёта о развитии человечества. Отчёт переведён на многие языки и ежегодно проводится в более чем 140 странах мира.

См. также 
 Индекс человеческого развития

Примечания

Ссылки 
 Официальная интернет-страница Отчёта о развитии человечества  ()
 ОФициальный отчёт за (2011) на русском языке
 Последний отчёт о климатических изменениях 
 Palgrave Macmillan, официальный издатель Human Development Report 2007/2008
 Human Development Report 2006: сосредоточение на воде
 Beyond the UNDP Human Development Report 2006 Ответ на отчёт от :en:Overseas Development Institute
 Пример национального Отчёта о развитии человечества: «Международная торговля и развитие человечества» — Lao PDR 2006
 Филиппинский Отчёт о развитии человечества 
 Gapminder 
 Интерактивные карты

Экономика развития
Программа развития ООН
Доклады и отчёты